Немецкие подводные лодки
U-164 (1918)
U-164 (1941)